Eugène-François Vidocq, kalandor, bűnözőböl lett bűnüldöző
Vidocq (1938) misztikus kalandfilm Jacques Daroy rendezésében
Vidocq (2001) misztikus kalandfilm Pitof rendezésében